Lehtoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtoluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Lehtoluoto (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 

Robotskapade Finlandförgreningar